

Санрайз — місто, штат Флорида
 Санрайз — переписна місцевість, штат Аляска

Інше 
 Текіла санрайз — коктейль
 Операція «Санрайз» — секретні переговори за участю Аллена Даллеса

Див. також 
 Sunrise (значення)